То́мас Уи́лсон (16 апреля 1896 — 2 февраля 1948) — английский футболист, играл на позиции защитника.

Карьера

Клубная 
Начал профессиональную карьеру в 1914 году в английском клубе «Сандерленд» и играл в нём до начала Первой мировой войны.

В 1919 году, после окончания войны, вернулся в футбол и начал играть в клубе «Хаддерсфилд Таун». За двенадцать проведённых в составе команды сезонов трижды становился чемпионом Первого дивизиона Футбольной лиги (1923/24, 1924/25, 1925/26) и обладателем Суперкубка Англии (1922).

В сборной 
За сборную Англии провёл один матч, который состоялся 31 марта 1928 года, против сборной Шотландии. В том матче команда Уилсона победила со счётом 5:1.

Достижения

«Хаддерсфилд Таун» 
 Победитель Первого дивизиона Футбольной лиги: 1923/24, 1924/25, 1925/26
 2-е место в Первом дивизионе Футбольной лиги: 1926/27, 1927/28
 2-е место во Втором дивизионе Футбольной лиги: 1919/20
 Обладатель Суперкубка Англии: 1922
 Финалист Кубка Англии: 1919/20, 1927/28, 1929/30

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на englandstats.com
 Профиль игрока на englandfc.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Блэкпул»